Těchlovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Těchlovice, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Těchlovice nad Labem, Gemeinde im Okres Děčín
Těchlovice, Ortsteil von Stříbro, Okres Tachov

siehe auch
Depot von Těchlovice